Die Abkürzung AND bezeichnet:

 Andorra, als Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 das Radsportteam Androni Giocattoli-Sidermec

Das Wort AND/and bezeichnet:

 eine logische Operation, eine Konjunktion (Logik)
 englisch für und
 in der Digitaltechnik das Und-Gatter

Die Abkürzung And bezeichnet:

 das Sternbild Andromeda in der Nomenklatur der Fixsterne

AND